Сезон ФК «Карпати» (Львів) 2019—2020 - 27-й сезон львівського футбольного клубу Карпати у вищій лізі українського футболу. «Карпати» брали участь у змаганнях Прем'єр-ліги та кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 2 

|}
«Карпати» виключені зі змагань згідно з рішенням КДК УАФ від 9 липня 2020 року, в усіх не зіграних матчах команді зараховані технічні поразки −:+.

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Група 2 

 УПЛ наказала проводити всі матчі без глядачів, коли Кабінет Міністрів України через пандемію Ковід-19 заборонив проводити публічні заходи, де присутні понад 200 осіб.
 Матчі перенесено через те, що 25 футболістів і працівників Карпат захворіли на Ковід-19.
 Матч перенесено через те, що 2 футболісти Олімпіка захворіли на Ковід-19.
 Карпати не прибули через фінансові труднощі. Перемогу присудили Маріуполю.
 Карпати усунуто від виступів у Прем'єр-ліги після того, як вони не з'явились на дві гри поспіль. Перемоги у решті матчів присуджено їхнім суперникам.

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 27 червня 2020

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 27 червня 2020

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 8 березня 2020

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 27 червня 2020

Примітки

Посилання 
 Official website

Карпати
Сезони ФК «Карпати» (Львів)